Линия 4 — четвёртая линия Шанхайского метрополитена, являющаяся кольцевой. Открыта 31 декабря 2005 года. Соединяет большинство линий Шанхайского метрополитена (кроме линий 5, , ,  и ). На схемах обозначается фиолетовым цветом. Состоит из 26 станций, 9 из которых испольузуются совместно с линией 3. Общая протяжённость линии составляет 33,7 км.

История 
Линия была построена в три этапа. Первые 2 участка («» — «» и «» — «») были открыты 31 декабря 2005 года, но не имели между собой соединения. 29 декабря 2007 года открылся участок линии «Улица Дамуцяо» — «Улица Ланцун», что позволило соединить ранее построенные участки линии и, тем самым, образовать кольцевую линию.

Инциденты во время строительства 
20 августа 2001 года во время рытья котлована станции «» в результате оползня погибли 4 человека.

Станции

Подвижной состав

Примечания 

Линии Шанхайского метрополитена
Линии метрополитена, построенные в 2005 году